Джирофт (), в прошлом — Себзваран (Себзеваран, ) — город в южной части Ирана, в остане Керман. Административный центр шахрестана Джирофт.

География 
Расположен в 230 км к югу от города Керман и в 1375 км к юго-востоку от Тегерана. Город находится в долине реки Хелиль-Руд, на высоте около 650 м над уровнем моря. Джирофт является одним из самых жарких мест Ирана и всего мира; в августе 1933 года здесь была зафиксирована температура 57 °C.

Население 
Население по данным на 2012 год составляет 121 504 человека; по данным переписи 2006 года оно насчитывало 95 031 человек.

Транспорт 
В нескольких километрах к северо-западу от Джирофта имеется небольшой аэропорт. Через город проходит автомобильная дорога № 91, соединяющая северо-восток страны с городком Джаск на берегу Оманского залива.

См. также 
 Джирофтская культура

Примечания 

Города Кермана